Callistus (geslacht), een geslacht van kevers 
Callistus (praefectus), een Romeinse governeur van Egypte
Callistus I, de zestiende paus van de Rooms-katholieke kerk